św. Teodoryk Endem (1499-1572) – holenderski franciszkanin, męczennik
 św. Teodoryk Balat (1858-1900) – francuski franciszkanin, misjonarz, męczennik